La Rochette, település Franciaországban, Alpes-de-Haute-Provence megyében
La Rochette, település Franciaországban, Ardèche megyében
La Rochette, település Franciaországban, Charente megyében
La Rochette, település Franciaországban, Hautes-Alpes megyében
La Rochette, település Franciaországban, Savoie megyében
La Rochette, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
La Rochette-du-Buis, település Franciaországban, Drôme megyében